Caduta dell'Impero francese
 Caduta del Primo Impero francese
 Caduta del secondo Impero francese